Лас Аделас има више значења:

 Лас Аделас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аделас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Аделас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику